Ū, ū (U с макроном) — буква расширенной латиницы, используемая в латышском, литовском, жемайтском языках, а также в некоторых полинезийских языках; входит в проект казахского алфавита на латинской основе. Используется для транслитерации в латиницу с арабского, китайского, японского писем.

В латышском и литовском языках буква «Ū» называется у долгое (, ) и обозначает долгий звук «у». В современном литовском алфавите эта буква является 29-й по счёту, в латышском — 30-й. В новом латинском алфавите казахского языка — 27-й.

В пиньине Ū обозначает U с высоким тоном.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Примечания

Ссылки 

Литовский алфавит